El término OAO puede referirse a:
Orbiting Astronomical Observatory (observatorios lanzados por la NASA)
Olimpo AO (videojuego de rol en línea multijugador masivo)
Observatorio de Aras de los Olmos